Code AITA de l'aéroport de Wondai, Australie 
 WDI : Interface de composant de WinDev
 World Development Indicators
 Walt Disney International
 Walt Disney Imagineering